Тибуртинские ворота (сегодня , также ) — ворота Аврелианской стены в Риме.

Через ворота проходила Тибуртинская дорога, сегодня Via Tiburtina Antica, которая вела в Тибур, позднее Тиволи. Своё современное название дорога получила от базилики Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура.

Тибуртинские ворота являются в основе монументальной аркой, построенной из травертина из Тиволи, в которой соединялись три водопровода Aqua Iulia, Aqua Marcia и Aqua Tepula, пересекавшие Тибуртинскую дорогу.

Арка была построена при императоре Августе в 5 году до н. э. При строительстве в 271 году Аврелиановой стены арка была встроена в стену, были достроены 2 оборонительные башни и сооружение стало тем самым городскими воротами.

Литература 
 Filippo Coarelli: Rom. Ein archäologischer Führer. Zabern, Mainz 2000, S. 28-29, ISBN 3-8053-2685-8.

Ворота стены Аврелиана
5 год до н. э.
Арки, построенные в I веке до н. э.
Здания и сооружения, построенные в 271 году